

Patronyme 

 Paul Abadie (1783-1868), architecte français ;
 Paul Abadie (1812-1884), architecte français ;
 Paul Abadie (né en 1994), joueur français de rugby à XV.